Sterparo ima više značenja:
 Sterparo (Avelino)
 Sterparo (Izernija)